Штефан Хертель (; род. 6 февраля 1988, Лауххаммер) — немецкий боксёр, участник Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
На чемпионате мира 2011 года в Баку участвовал в весовой категории до 75 кг. Победив в первых двух боях с турком Адемом Кылыччи (13-10) и грузином Джабой Хоситашвили (22-6), уступил на третьем круге японцу Рёте Мурате (15-18).

На Олимпиаде-2012 в весовой категории до 75 кг победил боксёра из Пуэрто-Рико Энрике Кольясо (18-10), ирландца Даррена О’Нилла (19-12). В четвертьфинале проиграл британцу Энтони Огого со счётом 10-15.

Статистика боёв

Ссылки 
 
 Штефан Хертель на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года
 Штефан Хертель на сайте AIBA

Боксёры Германии
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года